DRK – Demokratyczna Republika Konga
 DRK (Deutsches Rotes Kreuz) – Niemiecki Czerwony Krzyż